Дитячі труси́ — частина спідньої білизни дітей. Часто вживається зменшено-пестлива форма — тру́сики.

Переважно дитячі труси нічим не відрізняються від трусів для жінок чи чоловіків, крім забарвлення, розміру і того, що в дитячих трусах, переважно, використовуються натуральні, і більш м'які матеріали (бавовна і подібні).

Статті без джерел з червня 2022
Спідня білизна
Труси